Тимофе́й Трофимович Соше́нко — советский футбольный судья. Судья всесоюзной категории (10.12.1938).

28 июля 1939 года впервые обслуживал матч первенства страны между командами «Сталинец» (Ленинград) и «Металлург» (Москва) (0:1).

Судейская статистика

Ссылки 

Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории